Чемпіонат України з футболу 1993 року серед жінок: вища ліга — 2-й чемпіонат України з футболу, який проводився серед жіночих колективів. Турнір стартував 18 квітня, а завершився 7 листопада 1993 року. Переможницею чемпіонату України вперше стала київська команда «Арена».

Учасники 
У чемпіонаті в 1993 році брали участь 13 команд.

Турнірна таблиця 
|}

Результати матчів

Посилання 
 Чемпіонат України з футболу серед жінок 1993 р. на офіційному сайті ФФУ
 Ukraine (Women) 1993 

1993 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу серед жінок
1993 в українському спорті